Гого́тль () — село (аул) в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Гоготль как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено на правом берегу реки Гоготляр, в 17 км к западу от районного центра села Хебда.

Население

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана